Sighet, Sighetu(-) (din , în trad. "Insula") se poate referi la:
 Sighetu Marmației, numit colocvial: Sighet (), oraș în județul Maramureș
 Plasa Sighet
 Închisoarea Sighet
 Sighetu Silvaniei (), Sălaj
 Biserica de lemn din Sighetu Silvaniei

Sziget 
 Festivalul Sziget (), un festival muzical și cultural, ce se desfășoară anual in luna august, la Budapesta pe insula Óbuda

Toponime românești
Toponime maghiare